Křižování je pojem užívaný ve více významech.

 křižování (žehnání) – gesto používané v křesťanství
 křižování (doprava) – způsob vyhýbání vlaků na jednokolejné trati
 křižování proti větru – způsob pohybu plachetnic
 ukřižování – ve starověku užívaný způsob popravy